Svansmossor (Isothecium) är ett släkte av bladmossor. Svansmossor ingår i familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor